Mulloy ist der Familienname folgender Personen:

 Gardnar Mulloy (1913–2016), US-amerikanischer Tennisspieler
 Michel Mulloy (* 1954), US-amerikanischer Geistlicher und ehemaliger ernannter römisch-katholischer Bischof von Duluth
 William Theodore Mulloy (1892–1959), Bischof von Covington